Ке́мбридж, Кеймбридж (, ).

Населённые пункты

Великобритания 
 Кембридж — город, университетский центр.

США 
 Кембридж, Кеймбридж — город в штате Массачусетс, университетский центр.
 Кеймбридж — город в штате Мэриленд.
 Кеймбридж — город в штате Огайо.
 Кеймбридж — город в штате Миннесота.
 Кеймбридж — тауншип в штате Миннесота.

Канада 
 Кеймбридж — город в провинции Онтарио.

Новая Зеландия 
 Кеймбридж — город в регионе Уаикато.

Другое 
 Кембридж — пролив между островом Земля Александры и островом Земля Георга.
 Кембридж — команда КВН из города Кемерово.
 F.V.401 «Кембридж» — английский гусеничный бронетранспортёр образца 1953 года.
 Кембриджский университет — университет в Великобритании.